Nakano Josihiro (1958), japán díjugrató lovas
 Nakano Josihiro (1993), japán labdarúgó